

Cinema 
Come Clean – film del 1922 diretto da Robert N. Bradbury
 Un salvataggio pericoloso (Come Clean) – film del 1931 diretto da James W. Horne

Musica 
 Come Clean – singolo di Jeru the Damaja del 1993, dall'album The Sun Rises in the East
 Come Clean – album dei Curve del 1998
 Come Clean – album dei Puddle of Mudd del 2001
 Come Clean – singolo di Hilary Duff del 2004, dall'album Metamorphosis